Tunzelman ist der Familienname von:
 Alex von Tunzelmann (* 1977), britische Historikerin und Drehbuchautorin
 Alexander von Tunzelman (1877–1957), neuseeländischer Seemann und Polarforscher

Sonstiges:
 Von Tunzelman Point, Landspitze an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika